Bökegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bökegölen (Augerums socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (2,6 ha)
Bökegölen (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,

Se även
Bökegyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn